Батошевски манастир може да се отнася за:

 Батошевски манастир „Въведение Богородично“ – действащ девически манастир от XIII век;
 Батошевски манастир „Успение Богородично“ – действащ мъжки манастир от XX век;
 Батошевски манастир – защитена местност в България.